Staufen ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Staufen im Breisgau, Stadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg (Staufen ist in den Medien auch ein Synonym für die  Hebungsrisse in Staufen im Breisgau)
 Staufen AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
Markt Oberstaufen, bis 1921 Staufen im Landkreis Oberallgäu, Bayern 

Gemeindeteile:
 Staufen (Grafenhausen), Ortsteil der Gemeinde Grafenhausen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Staufen (Syrgenstein), Ortsteil der Gemeinde Syrgenstein, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

historisch:
 Étueffont, Gemeinde im Territoire de Belfort, Frankreich (früherer Name)

Burgen:
 Burg Staufen (Breisgau), Burgruine bei Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Burg Staufen (Hegau), Burgruine bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Ringwall Staufen, abgegangene Burg im Taunus bei Fischbach (Taunus), Main-Taunus-Kreis, Hessen
Schloss Staufen, abgegangenes Schloss und ehemalige Burg im heutigen Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Berge, auch Hoher Staufen, Hochstaufen:
 Staufen (Chiemgauer Alpen) (1781 m), Gebirgsstock in den Chiemgauer Alpen, Bayern
 Hochstaufen (1771 m), Gipfel im Berchtesgadener Land, Bayern
 Staufen (Bregenzerwaldgebirge) (1456 m), Berg östlich von Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Staufen, gebräuchlicher Name für den Staufner Berg (1032 m), namensgebender Berg von Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hohenstaufen (Berg) (684 m), Berg in der Schwäbischen Alb bei Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Staufen (Hegau) (594 m), erloschener Vulkan im Hegau bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Staufen (Taunus) (451 m), Berg im Taunus bei Fischbach (Taunus), Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Staufen (Vogesen) (898 m), Berg in den Vogesen, Frankreich

Staufen ist der Name folgender Personen:
 Hans Sixt von Staufen, oberrheinischer Holz- und Steinbildhauer
 Werner von Staufen, Bischof von Konstanz 
 ein schwäbisches Uradelsgeschlecht, siehe Staufer 
 ein süddeutsches Adelsgeschlecht, siehe Staufen (Adelsgeschlecht)

außerdem:
 Staufen (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Calw in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hohenstaufen